Az 1969-es Tour de France volt az 56. francia körverseny. 1969. június 28-a és július 20-a között rendezték. A nemzeti csapatokat ettől az évtől felváltották a kereskedelmiek. Harminc év után nyerte újra belga kerékpáros a Tour de Francet, Eddy Merckx a versenysorozatban egyedülálló rekordot állított fel, az összetett mellett megnyerte a hegyi, a pont és a kombinációs versenyt is.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France